Dudleyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dudleyville (Alabama)
 Dudleyville (Arizona)
 Dudleyville (Illinois)
 Dudleyville (Massachusetts)